De Laboratoriumschool Venlo is een verdwenen onderwijsinstituut voor laboratoriumonderwijs in de Nederlandse plaats Venlo.

Geschiedenis

Analistenschool 
De Analistenschool werd in 1953 opgericht, op initiatief van het voormalige Venlose Sint-Jozefziekenhuis. Tot die tijd werden Venlose ziekenhuismedewerk(st)ers intern opgeleid door chemici en apothekers. De opleiding was aanvankelijk bij het ziekenhuis gevestigd, maar in 1963 werd de opleiding losgekoppeld van het ziekenhuis en werd de Stichting Analistenschool Noord-Limburg opgericht. De school kreeg in 1967 haar eerste zelfstandige locatie aan de Hogeweg, maar het pand was al snel te klein waardoor tevens lessen werden gegeven in het Ald Weishoès en een voormalige basisschool in Venlo-Oost.

HLO en MLO 
In 1985 kreeg de school een nieuw onderkomen aan de Drie Decembersingel in stadsdeel Blerick. De opleiding was daarvoor al gesplitst in Hoger Laboratoriumonderwijs (HLO) en Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO). Het HLO fuseerde in 1987 met het Instituut voor Hoger Beroeps Onderwijs en de PABO Wylderbeek en vormde zo de Hogeschool Venlo. Het MLO ging in 1991 samen met de Middelbare Technische School op in het MBO-College (het latere Gilde Opleidingen). De lessen werden echter nog steeds gegeven in het pand aan de Drie Decembersingel. De MLO heeft tot uiterlijk 2007 bestaan. In het pand aan de Drie Decembersingel is tegenwoordig de onderbouw van het Blariacumcollege gevestigd.

Zie ook 
 PABO Wylderbeek
 Hogeschool Venlo
 Ald Weishoès
 Gilde Opleidingen
 Blariacumcollege

Fontys Hogeschool Venlo
Voormalige school in Venlo